Осада Торна — осады города Торунь:
 Осада Торна (1703)
 Осада Торна (1813)